The Lioness (album) - album van Songs: Ohia (Jason Molina)
 The Lioness (roman) - roman van Nancy Varian Berberick